Le sigle E429 peut désigner :
 E429, numéro E des peptones, un additif alimentaire ;
 Route européenne 429  reliant Tournai à Hal en Belgique.